

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 4 podstawowe
 Sadki – część miasta Malbork
 Sadki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki 
 Sadki – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Gościeradów
 Sadki – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Nowy Żmigród 
 Sadki – kolonia wsi Aleksandrów w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sędziszów
 Sadki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław
 Sadki – przysiółek wsi Kossów w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Radków

Miejscowości na Ukrainie 
 Sadki – wieś w  obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie halickim
 Sadki – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie żydaczowskim
 Sadki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zaleszczyckim
 Sadki – wieś w obwodzie tarnopolskim, w rejonie szumskim
 Sadki – wieś w obwodzie winnickim, w rejonie mohylowskim

Miejscowości w Rosji 
 Sadki – dieriewnia w sielsowiecie prigorodnieńskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim

Inne 
 Sadki – przystanek kolejowy w pobliżu miejscowości Klinsk, w rejonie kalinkowickim, w obwodzie homelskim, na Białorusi

Zobacz też 
 Gmina Sadki, Sadki Janowskie, Sadki-Modrzewie